Sibirien steht für:

 Sibirien, der größte Teil von Nordasien bzw. des asiatischen Teils von Russland
 siehe auch Westsibirien, Südsibirien, Ostsibirien
 Sibirien (Föderationskreis), ein Föderationskreis von Russland
 Sibirien (Drama), ein Theaterstück von Felix Mitterer
 Sibirien (Butjadingen), ein Teil der deutschen Gemeinde Butjadingen, Niedersachsen
 Sibirien, Naherholungsgebiet und Straße in Elmshorn, Schleswig-Holstein; siehe Elmshorn#Naherholung
 Sibirien (Welzow), ein Ortsteil von Welzow, Brandenburg
 Klein Sibirien, umgangssprachlicher Name der Lieberoser Wüste in Brandenburg

Siehe auch:
Ausgerechnet Sibirien
Badisch Sibirien
Der Barbier von Sibirien 
In Sibirien
Kraft Sibiriens
Sächsisches Sibirien
 Sibir